Borough steht für:

 Borough, eine Verwaltungseinheit in verschiedenen englischsprachigen Staaten

Borough ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen Borough (1525–1584), englischer Seefahrer und Entdecker
 William Borough (1536–1599), englischer Entdecker, Marineoffizier und Kartograf